Ре́фери () может означать:

 Рефери — спортивный судья.
 Рефери — судья в боксе.
 «Рефери», или «Осторожно, заложник!», — американская кинокомедия 1994 года.

См. также